15 августа — 227-й день григорианского календаря, 228-й в случае високосного года.

Кинематограф 
 15 августа (фильм, 1986) — французский фильм Nicole Garcia.
 15 августа (фильм) (2001) — французский фильм Патрика Алессандрена.
 15 августа (фильм, 2001 — греческий фильм Constantinos Giannaris.